Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler sind die Wahl des Bundeskanzlers nach  des Grundgesetzes, das konstruktive Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler () und die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers (), gegebenenfalls auch die Wahl des Bundeskanzlers und das konstruktive Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler durch den Gemeinsamen Ausschuss im Verteidigungsfall ( Absatz 2).
Die Wahl findet gemäß ,  der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages mit „verdeckten Stimmzetteln“ (geheime Wahl) statt.

Personen 
Insgesamt ist in der Geschichte der Bundesrepublik nur über zehn Personen im Bundestag offiziell und verfassungsrechtlich bindend nach den grundgesetzlichen Vorschriften über die Bundesregierung abgestimmt worden, und zwar

 über Bundeskanzler Konrad Adenauer bei den Bundeskanzlerwahlen 1949, 1953, 1957 und 1961,
 über Bundeskanzler Ludwig Erhard bei den Bundeskanzlerwahlen 1963 und 1965,
 über Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger bei der Bundeskanzlerwahl 1966,
 über Bundeskanzler Willy Brandt bei den Bundeskanzlerwahlen 1969 und 1972, beim konstruktiven Misstrauensvotum 1972 sowie bei der Vertrauensfrage 1972,
 über Rainer Barzel beim konstruktiven Misstrauensvotum 1972,
 über Bundeskanzler Helmut Schmidt bei den Bundeskanzlerwahlen 1974, 1976 und 1980, bei der Vertrauensfrage im Februar 1982 sowie beim konstruktiven Misstrauensvotum 1982,
 über Bundeskanzler Helmut Kohl beim konstruktiven Misstrauensvotum 1982, bei der Vertrauensfrage im Dezember 1982 sowie bei den Bundeskanzlerwahlen 1983, 1987, 1991 und 1994,
 über Bundeskanzler Gerhard Schröder bei den Bundeskanzlerwahlen 1998 und 2002 sowie bei den Vertrauensfragen 2001 und 2005,
 über Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Bundeskanzlerwahlen 2005, 2009, 2013 und 2018,
 über Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Bundeskanzlerwahl 2021.

Weblinks 
 Liste aller Kanzlerwahlen/Vertrauensfragen bei wahlrecht.de

Plenarprotokolle 

Wahl in Deutschland
Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutschland